

Geografia 
 Hollenbek, un municipi de Slesvig-Holstein a Alemanya
 Hollenbek, un nucli del municipi de Lutzhorn a Slesvig-Holstein
 Hollenbek, un nucli del municipi de Schipphorst a Slesvig-Holstein
 Hollebeke, un antic municipi de Flandes Occidental, fusionat amb la ciutat d'Ieper a Bèlgica

Hidrografia 
 Höllenbek, un afluent de l'Alster a Henstedt-Ulzburg a Alemanya
 Hollebeek, un rierol a Linkebeek (Bèlgica)